Иван Костадинов Драгов е български възрожденски строител и архитект, представител на Западномакедонската строителна школа, част от която по-късно е именувана Брациговска.

Биография 

Иван Драгов е роден в Брацигово в 1810 година. Наследник е на майстор Драго (1711 - ?) от югозападното македонско село Орешец, преселил се в Брацигово през 1791 година, участвал в строежа на Мост над река Марица в Пазарджик в 1794 година. 

В 1864 година Иван Драгов прави къщата на Апостол Динев Ликоманов в Брацигово. В нея е автор и на резбите, а стенописите са на Ангел Боянин. В 1874 година изгражда и къщата на Атанас Н. Търпоманов в Брацигово, в която стенописите и резбите са на Ангел Боянин.

В 1873 година Иван и брат му Ангел Драгов построяват камбанарията на църквата „Успение Богородично“ в Станимака. 

След Освобождението заедно с брат си Ангел построява камбанарията на църквата „Свети Йоан Предтеча“ в Брацигово в 1884 – 1886 година. 

В 1889 година изгражда и общинското управление в Брацигово.

Майстор Иван Драгов умира в 1891 година.

Родословие

Бележки 

Български възрожденци
Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български строителни инженери
Български архитекти
Османски архитекти
По произход от Орешец
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово